Сан-Висе́нте ()
 Сан-Висенте — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Сан-Висенте — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Сан-Висенте — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Сан-Висенте — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Сан-Висенте — остров архипелага Кабо-Верде.
 Сан-Висенте — крайняя юго-западная точка Европы (Португалия).
 Сан-Висенте — муниципалитет в Португалии на острове Мадейра.
 Сан-Висенте — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Капитанство Сан-Висенте — одно из 13 бразильских капитанств.
 Сан-Висенте — муниципалитет департамента Сан-Висенте в Сальвадоре.
 Сан-Висенте — вулкан в Сальвадоре.
 Сан-Висенте — залив у берегов Чили.
 Сан-Висенте — один из 14 департаментов Сальвадора.
 Сан-Висенте — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.